Partit Unionista de l'Ulster (del seu nom en anglès Official Unionist Party), partit polític d'Irlanda del Nord
 Oxford University Press, editorial de la Universitat d'Oxford